Bilin bezeichnet:

Bilin (Myanmar), Stadt in Myanmar
Bílina, Stadt in der Tschechischen Republik
Bilina (Veselíčko), Ortsteil von Veselíčko, Okres Písek, Tschechien
den ehemaligen Landkreis Bilin
Bil'in, Ort in Palästina

Siehe auch:
Bilyn